Сатагай ()

 название нескольких населённых пунктов
 Сатагай — село в Амгинском улусе Республики Саха (Якутия).
 Сатагай — село в Вилюйском улусе Республики Саха (Якутия).
 название водоёма
Сатагай — озеро в Вилюйском улусе Республики Саха (Якутия).